Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, disputée en tant qu'exhibition, se dispute du 25 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Buenos Aires
1979 en Argentine
Tennis en juillet 1979